Budynek Instytutu Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu – dawny kompleks budynków Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, obecnie siedziba m.in. Instytutu Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bielany, na terenie miasteczka uniwersyteckiego, przy ul. Lwowskiej 1, w sąsiedztwie Biblioteki Głównej, Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Historia 

Budynek dla zakładów Instytutu Biologii wybudowano w latach 1969-1973 według projektu Bogdana Popławskiego i podobnie jak sąsiedni Wydział Chemii powstał on w ramach większego kompleksu – miasteczka uniwersyteckiego.    

W 2006 roku Wydział został przeniesiony do nowo oddanego gmachu, a w dotychczasowym obiekcie umieszczono na okres tymczasowy inne jednostki UMK.     

W latach 2016 - 2020 budynek został gruntownie zmodernizowany, a 2020 roku został objęty ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego miasteczka uniwersyteckiego.    

W obiekcie w latach 1973-2017 mieściło się także Muzeum Przyrodnicze.

Charakterystyka 
W chwili oddania gmachu do użytku jego powierzchnia wynosiła 24558 m². W trzykondygnacyjnym obiekcie znajdowały się pomieszczenia zakładów botanicznych, zoologicznych, geografii z geologią oraz biochemii i fizjologii roślin i zwierząt. W parterowej części budynku swoje siedziby znalazły sale wykładowe i seminaryjne.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu

Przypisy 

Budynki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Zabytki nieruchome w Toruniu
Architektura modernizmu w Toruniu
Toruń
Budynki szkół i instytucji badawczych w Toruniu